El término polo magnético puede referirse a:

 uno de los dos extremos de un imán:
 el polo norte;
 el polo sur;
 el monopolo magnético, una partícula elemental hipotética constituida por un solo polo magnético;
 uno de los dos polos magnéticos de los objetos astronómicos, en especial a:
 el polo norte magnético de la Tierra, situado en el hemisferio norte;
 el polo sur magnético de la Tierra, situado en el hemisferio sur.
uno de los polos de EGGM